Zahor ist:

 obersorbischer Name des Ortsteils Berge der Gemeinde Großpostwitz in Sachsen, siehe Berge (Großpostwitz)
 Name einer Gemeinde im slowakischen Okres Sobrance, siehe Záhor